D6 може значити:

 D6 HDTV VTR — відеокасетний стандарт.
 HMS Keith (D06/H06) — ескадрений міноносець.
 LFG Roland D.VI — винищувач.